Izanagi en Izanami, een Japans godenpaar, dat volgens de Japanse mythologie de aarde heeft geschapen
Izanami (geslacht), een geslacht van kreeftachtigen uit de klasse van de Malacostraca (hogere kreeftachtigen)